Бошковићи могу да буду:

 Бошковић, српско презиме
 Бошковићи (породица), српска племићка породица
 Бошковићи из Орје Луке, српско братство

или

 Бошковићи (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Бошковићи (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Бошковићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ